Фронт национа́льного спасе́ния — наименование ряда политических организаций:

 Фронт национального спасения —  политическая организация Египта, находившаяся в оппозиции к исламистам.
 Фронт национального спасения — политическая организация, созданная в Ливане в сентябре 1982 года, действовала до 2000 года;
 Фронт национального спасения — политическая организация, находившаяся в оппозиции к Б. Н. Ельцину, позднее распалась.
 Фронт национального спасения Республики Беларусь — политическое движение основанная в августе 2020 года Цепкалом.
 Фронт национального спасения — организация, возникшая в Румынии 1989 году, в первые дни после падения режима Чаушеску и взявшая в свои руки власть в стране, в следующем, 1990 году преобразована в политическую партию.

См. также 
 Комитет национального спасения Литвы — неконституционный орган власти, который пытались сформировать в 1991 г. в Литве сторонники сохранения Литвы в составе СССР (М. Бурокявичюс и др.)